Нефф (, ) може означати:

Персоналії 

 Вільгельм Матіас Нефф (; 1802—1881) — швейцарський політик.
 Владімір Нефф (; 1909—1983) — чеський письменник, перекладач, сценарист середини XX ст.
 Джон Нефф (; 1931) — американський інвестор.
 Ондржей Нефф (, 1945) — чеський письменник-фантаст, журналіст і літературний критик.
 Нефф Тимофій Андрійович (; 1804—1877) — історичний, релігійний живописець, портретист, хранитель картинної галереї Ермітажу, професор, академік.

Інше 
 Нефф () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи.
 9087 Нефф (9087 Neff) — астероїд головного поясу, відкритий 29 вересня 1995 року.

Див. також 
 Неф (значення)